
Termin -{R58}- ima više značenja.

 R-oznake, R58: Može uzrokovati dugoročne štetne posledice u životnoj sredini
 R58 put (Južna Afrika), autoput